Hochkopf ist der Name folgender Berge:

in Deutschland:
 Altlacher Hochkopf (ca. 1328 m), in den Bayerischen Voralpen bei Altlach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Oberbayern
 Hochkopf (Feldberg) (1309,5 m), im Südschwarzwald östlich von Feldberg (Schwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hochkopf (Südschwarzwald) (1263,5 m), im Südschwarzwald bei Todtmoos, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Hochkopf (Nordschwarzwald) (1038,5 m), im Nordschwarzwald bei Unterstmatt, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hochkopf (Spessart) (496 m), im Spessart bei Jakobsthal, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hochkopf (Rheinbach) (379,5 m), in der Nordeifel bei Hardt-Sürst (Rheinbach), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

in Österreich:
 Hochkopf (Allgäuer Alpen) (ca. 2073 m), in den Allgäuer Alpen bei Hinterhornbach, Bezirk Reutte, Nordtirol
 Hochkopf (Lungau) (1779 m), Hauptgipfel der zu den Murbergen gehörenden Gebirgsgruppe Schwarzenberg bei Tamsweg, Lungau, Land Salzburg

Siehe auch:
 Hoher Kopf